Der Name Basilika St. Dominikus steht für die Kirchen in
 Siena: Basilica di San Domenico (Siena)
 Valletta: Basilika St. Dominikus (Valletta)